Flugfeld steht für:

 Flugplatz (Bezeichnung Flugfeld in Österreich und der Schweiz)
 einen Teil eines Flugplatzes, z. B. Vorfeld (Flugplatz)

Stadtteile:
 Flugfeld (Stadtteil), gemeinsamer Stadtteil der Städte Sindelfingen und Böblingen
 Flugfeld, ein Stadtbezirk von Wiener Neustadt